Označení USS Oriskany nesla v historii amerického námořnictva dvě plavidla:
 USS Wasp (CV-18), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1943–1972, do roku 1942 stavěná jako USS Oriskany
 USS Oriskany (CV-34), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1950–1976